Bammert steht für:
 eine alemannische Bezeichnung für einen Flur-, Wald- oder Rebhüter, siehe Bannwart

Personen:
 Helga Bammert, deutsche Schauspielerin